Marescaux est un patronyme porté notamment par :
 Henri Marescaux (1943-2021), général et diacre français ;
 Jacques Marescaux (1948-), médecin et chirurgien français ;
  (1868-1944), artiste irlandaise ;
 Léon Marescaux (1874-1949), homme d'affaires et homme politique français.